Yersinioza este o boală infecțioasă cauzată de o bacterie din genul Yersinia. În Statele Unite, cele mai multe infecții la oameni sunt provocate de Yersinia enterocolitica. 

Infecția cu Y. enterocolitica apare cel mai des la copiii mici. Infecția este considerată a fi contractată prin consumul de carne gătită insuficient, lapte nepasteurizat sau apă contaminată cu bacterii. Infecția a fost, de asemenea, uneori asociată cu manipularea intestinelor crude.

O altă bacterie din același gen, Yersinia pestis, este cauza ciumei.

Simptome 
Infecția cu Y. enterocolitica poate duce la o varietate de simptome, în funcție de vârsta persoanei infectate. Simptomele comune la copii sunt febră, dureri abdominale și diaree, care este de multe ori sângeroasă. Simptomele se dezvoltă de obicei de la 4 la 7 zile după expunere și pot dura de la 1 la 3 săptămâni sau chiar mai mult. La copiii mai mari și adulți, simptomele predominante sunt dureri abdominale în partea dreaptă și febră, ceea ce duce la confuzia cu apendicita. Într-un procent mic de cazuri pot apărea complicații, precum erupții cutanate, dureri articulare, ileită, eritem nodos și, uneori, septicemie, artrită acută sau răspândirea bacteriilor în sânge (bacteriemie).

Tratament 
Tratamentul gastroenteritei cauzate de Y. enterocolitica nu este necesar în majoritatea cazurilor. Infecțiile severe cu implicare sistemică (septicemie sau bacteriemie) necesită adesea terapie agresivă cu antibiotice. Medicamentele utilizate sunt doxiciclină și un aminoglicozid. Alternativele includ cefotaxim, fluorochinolonă și cotrimoxazol.

Note 

Boli bacteriene
Pages with unreviewed translations